Gromov kan som auktorsförkortning betyda:

 Alexander V. Gromov
 Gromov

Robotskapade auktorsförkortningar